NOZ kan syfta på:

 NOZ – en tysk dagstidning, se Neue Osnabrücker Zeitung
 NOZ – IATA-flygplatskod för den ryska Spichenkovoflygplatsen, Spitjenkovos flygplats
 noz – ISO 639-3-kod för ett språk som talas i delar av Etiopien, se nayi